Der Schneider von Ulm steht für:

 Albrecht Ludwig Berblinger (auch Der Schneider von Ulm; 1770–1829), deutscher Schneider, Erfinder und Flugpionier

Der Schneider von Ulm ist der Titel folgender Werke:

 Der Schneider von Ulm, Roman von Max Eyth (1906)
 Der Schneider von Ulm, ist ein Gedicht von Bertolt Brecht (1934) mit dem Namen Ulm 1592
 Der Schneider von Ulm, Bühnenstück von Paul Wanner (1949)
 Der Schneider von Ulm (Film), deutscher Film von Edgar Reitz (1978)